FLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Hollywood, Fort Lauderdale/Hollywood (Florida), Stati Uniti
 fll – codice ISO 639-3 della lingua fali settentrionale